Csehország
Rakovice, település a Píseki járásban

 Szlovákia
Rakovice, község Szlovákiában, a Pöstyéni járásban